Hartland, Devon, Inglaterra
Hartland (Minnesota), Estados Unidos
Hartland (Wisconsin), Estados Unidos

Desambiguações de topônimos